Damernas turnering vid de olympiska vinterspelen 2002 bestod av 8 lag. Lagen delades inledningsvis upp i två grupper med fyra lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick vidare till slutspel. Turneringen vanns till slut av Kanada som besegrade USA i finalen med 3-2.

Medaljfördelning

Första omgången

Grupp A
De två bästa lagen (skuggade) gick vidare till semifinal.

Alla tider är lokala tider (UTC-7).

Grupp B
De två bästa lagen (skuggade) gick vidare till semifinal.

Alla tider är lokala tider (UTC-7).

Klassificeringsområng

Femteplats, semi

Match om sjunde plats

Match om femte plats

Finalomgång

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor

Externa länkar
Resultat

Damer